Filmación en locación es la práctica de rodar en una ubicación real en lugar de en un estudio de sonido o en un plató cinematográfico.

Referencias 

Técnicas cinematográficas